Austria:
 Krimml – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am see
 Krimml – rzeka
 Krimml – wodospad